План (, , )

 План — програма роботи.
 План — в управлінні проєктами — фіксація системи цілей, задач і засобів, які передбачають спрямовану зміну ситуації при передбаченому стані середовища.
 План — картографічне зображення.
 План — горизонтальний розріз або вид згори будь-якої споруди чи предмета.
 План — розміщення об'єктів на зображенні (передній, середній, задній План.) та їхніх розмірів (великий, дрібний П.).
 План — сленгова назва марихуани

Топонім 
 План () — муніципалітет у Франції, у регіоні Верхня Нормандія, департамент Ер

Див. також 
Плани загального значення
 Генеральний план
 Генеральний план населеного пункту
 Навчальний план
 Пенсійний план
 Опорний план
 Бізнес-план
 Мережеве планування
 План дій в созології
 Індивідуальний навчальний план

Плани політичного і військового характеру

 План дій щодо членства в НАТО
 План Маршалла
 План Аннана
 План Дауеса
 План Барбаросса

Плани в гірництві, геології, маркшейдерії
 Календарний план маркшейдерських робіт
 Гіпсометричний план покладу
 Генеральний план підприємства
 Літолого-стратиграфічний план
 План розвитку гірничих робіт
 Календарний план розвитку гірничих робіт
 Календарний план будівництва гірничого підприємства
 Генеральний план облаштування нафтового родовища
 План ліквідації аварії
 План гірничих виробок
 План поверхні
 Планування гірничого виробництва
 План топографічний

Посилання  
 

Планування